Toponímia:
 Gamonal (Burgos), barri de la ciutat de Burgos (Espanya)
 Gamonal (Toledo), localitat de la província de Toledo (Espanya)
 Successos: Conflicte de Gamonal de 2014, protestes en forma de manifestacions i aldarulls que van tenir lloc a Gamonal (Burgos) el gener de 2014